Бонмезо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Вилле-Бокаж. Округ коммуны — Кан.

Код INSEE коммуны — 14084.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 375 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 250 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 188 были экономически активными, 62 — неактивными (показатель активности — 75,2 %, в 1999 году было 70,6 %). Из 188 активных жителей работали 180 человек (88 мужчин и 92 женщины), безработных было 8 (2 мужчин и 6 женщин). Среди 62 неактивных 14 человек были учениками или студентами, 37 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Бонмезон 

Коммуны департамента Кальвадос